Алекса́ндр Алекса́ндрович Баши́лов (1777—1847/1848) — русский генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года, сенатор, тайный советник; отец поэта Александра Александровича Башилова.

Биография 
Александр Башилов родился  года в городе Глухове, в дворянской семье. Отец его, Александр Фёдорович (1751—?) в 1770-х годах, служа в малороссийской коллегии, занимал должность начальника колоний; затем, в 1780 году состоял директором экономии в курском наместничестве, а 16 сентября 1781 года был назначен поручиком правителя киевского наместничества; 1 августа 1783 года пожалован в статские, а 2 сентября 1793 года — в действительные статские советники, а 20 октября 1793 года назначен обер-прокурором 3-го департамента Сената. При Павле I 19 декабря 1796 года был пожалован в тайные советники и назначен к присутствованию в Сенате — в департаменте тяжебных дел. Но, как писал впоследствии его сын: «батюшка мой спал и видел, как бы ему опять по добру и здорову убраться в Малороссию» и 7 октября 1797 года вышел в отставку.

Находясь в Пажеском корпусе, Башилов вскоре выделился из среды товарищей и был определён к Императорскому двору. Здесь, состоя личным пажом Императрицы Екатерины II и затем любимым камер-пажом её преемника, Павла Петровича, Башилов оставался до 1798 года, когда, в день рождения великого князя Михаила Павловича, был определён поручиком в Преображенский лейб-гвардии полк и пожалован званием флигель-адъютанта Его Величества.

В августе 1799 года А. А. Башилов был командирован с секретными депешами в Вену, к князю А. К. Разумовскому, оттуда ему было поручено отправиться в Италию для сообщения Александру Суворову пожалованного Императором титула князя Италийского и для передачи сардинскому королю кредитива на сумму 300 тысяч рублей. На обратном пути Разумовский доверил Башилову доставить в Россию присланные с Мальты мощи Святого Иоанна Иерусалимского. Прибыв с ними в Гатчину в октябре 1799 года, Башилов получил из собственных рук государя алмазный крест ордена Святого Иоанна Иерусалимского, а 20 октября 1800 года Башилов был пожалован в полковники.

В январе 1801 года полковник Башилов, в звании кавалера посольства С. A. Колычёва, выехал в Париж, откуда, несколько месяцев спустя, вернулся с дипломатическими депешами в Петербург. 9 февраля 1802 года за «непочтение к публике в театре» был лишён звания флигель-адъютанта и переведён в Уфимский мушкетёрский полк. В указанный полк, дислоцирующийся в Уфе, не прибыл, поскольку через 3 дня, 12 февраля 1802 года, в порядке смягчения наказания был переведён в Навагинский мушкетёрский полк, дислоцирующийся в Москве.
С 30 ноября 1803 года по 2 декабря 1806 года Башилов находился в отставке.

3 декабря 1806 года был назначен командиром Тамбовского мушкетёрского полка, с которым участвовал в Войне четвёртой коалиции. С июня 1809 года командовал бригадой. За отвагу проявленную в Болгарии в ходе Русско-турецкой войны, 14 июня 1810 года Башилов получил погоны генерал-майора.

Во время Отечественной войны 1812 года Башилов отличился в сражении под Городечной и 22 ноября того же года был удостоен ордена Святого Георгия 4-го класса № 1097 

Принимал участие в Войне шестой коалиции, но 15 мая 1813 года по состоянию здоровья был отправлен в почётную отставку.

27 апреля 1822 года Башилов, с переименованием в чин действительного статского советника, был перечислен в распоряжение московского военного губернатора, а с началом русско-турецкой войны 1828—1829 годов был определён на должность начальника подвижного парка 2-й армии.

1 января 1830 года был определён в Правительствующий сенат с одновременным производством в чин тайного советника; с апреля 1831 года по 1844 год состоял в должности директора Комиссии строений в Москве. По очерёдности награждения входил в состав пенсионеров — кавалеров ордена Св. Анны 1-й степени (200 рублей серебром в год). 

Александр Александрович Башилов умер в Москве, был похоронен на Ваганьковском кладбище (14 уч.).

В его честь названа Башиловская улица города Москвы.

Михаил Лермонтов в 1831 году написал в его адрес одно из своих стихотворений, которое было опубликовано в журнале «Отечественные записки» уже после смерти Башилова.

Примечания

Литература 
 Башилов А. А.  Молодость Башилова. Записки о временах Екатерины II и Павла I // Заря, 1871. — декабрь. — С. 193—223

Ссылки 
 Путеводитель по трамвайной Москве. Ленинградский проспект

Выпускники Пажеского корпуса
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Генерал-майоры (Российская империя)
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Сенаторы Российской империи
Тайные советники
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Похороненные на Ваганьковском кладбище